Un prédateur est un organisme vivant qui tue des proies pour s'en nourrir ou pour alimenter sa progéniture.

Cinéma 
 Predator ou Prédateur, un film, et ses suites, et une créature de science-fiction ;
 Prédateur, un film d'horreur néerlandais, sorti en 2016.

Littérature
 Prédateurs,  roman de Maxime Chattam (2007)

Autres 
 Le terme de prédateur sexuel (de l'anglais ) est utilisé pour désigner des personnes coupables d'abus sexuels, tout particulièrement de nature  pédophile.
 superprédateur, prédateur au sommet de la chaîne alimentaire dans le monde animal
 Le terme de super-prédateur juvénile désigne des adolescents violents avec de lourds casiers judiciaires.
 Les revues prédatrices sont des journaux imitant les codes des revues scientifiques pour inciter les chercheurs à y soumettre leurs travaux pour ensuite leur réclamer d'importants frais de publication.

Voir aussi